Фёдорковское (Федорковское) сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Фёдорковское сельское поселение — в Бардымском районе Пермского края
 Федорковское сельское поселение — в Парфинском районе  Новгородской области